Milltown ist der Name mehrerer

Orte in England:
 Milltown (Cornwall)
 Milltown (Derbyshire)
 Milltown (Devon)

in den Vereinigten Staaten:
 Milltown (Alabama)
 Milltown (Arkansas)
 Milltown (Delaware)
 Milltown (Florida)
 Milltown (Indiana)
 Milltown (Kentucky)
 Milltown (Maine)
 Milltown (Missouri)
 Milltown (Montana)
 Milltown (New Jersey)
 Milltown (New York)
 Milltown (North Carolina)
 Milltown (Pennsylvania)
 Milltown (South Dakota), im Hutchinson County
 Milltown (Tennessee)
 Milltown (Virginia)
 Milltown (Washington)
 Milltown (West Virginia)
 Milltown (Wisconsin), im Polk County
 Milltown (Town), Town(ship) im Polk County, Wisconsin

in Irland:
 Milltown (County Galway)
 Milltown (County Kerry)
 Milltown (County Kildare)
 Milltown (County Westmeath)
 Milltown Malbay (County Clare)
 Milltown (Dublin), Vorstadt von Dublin

in Nordirland:
 Milltown (County Antrim)

Sonstiges:
 eine ehemalige schottische Whiskybrennerei in Glasgow, siehe Provanmill
 Felsritzungen von Milltown liegen etwa 20 Meter östlich des Milestone House, nördlich der Straße R559, eine Meile westlich von Dingle im County Kerry in Irland

Siehe auch:
 Milton